Бенетусер (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 0,76 км². Население 15399 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web oficial del Ayuntamiento de Benetúser 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии